Języki sepickie (sepik) – rodzina ponad 50 języków papuaskich używanych głównie w prowincji Sepik Wschodni, w rejonie rzeki Sepik (Papua-Nowa Gwinea).

Klasyfikacja 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego. W obrębie tych systematyk języki papi są zaliczane albo do grupy języków ze Wzgórz Sepik albo jako języki nadrzeczne Leonhard Schultze.

Przypisy 

S
S
S